Сегунда Лига 2011/2012 годов () — 22-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 21 августа 2011 года и закончился 13 мая 2012 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
 Сегунда 2011/12 на rsssf.com

2011/2012
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2011 году
Спорт в Португалии в 2012 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012